Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Zabaleta che ha battuto in finale Frank Dancevic 7-5, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Sam Querrey (secondo turno)
 Alexander Peya (quarti di finale)
 Nicolas Devilder (semifinali)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)

 Frank Dancevic (finale)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán (secondo turno)
 Björn Phau (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2007